Idi ou idi est un nom qui peut faire référence à :
 Idi, une ville en Érythrée ;
 idi, une langue en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

IDI est un sigle qui peut faire référence à :
 Institut de droit international, un institut ayant pour mission de soutenir les efforts visant à éliminer des sociétés les sources de conflit, à codifier le droit international public et à promouvoir les droits de l'Homme ;
 , un centre indépendant de recherche et d'action dédié au renforcement des bases de la démocratie israélienne.